Никола́й Сушко́в:
 Сушков, Николай Васильевич (1796—1871) — русский драматург, поэт и журналист.
 Сушков, Николай Семёнович (1922—1988) — старшина, полный кавалер ордена Славы.